Дондерс () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Дондерс, Петер (1809-1887) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, миссионер, монах, член монашеского ордена редемптористов.
 Дондерс, Франциск Корнелис (1818-1889) — голландский биолог, физиолог и врач-офтальмолог, основатель Нидерландского глазного госпиталя.